Волинка — духовий музичний інструмент, розповсюджений у Шотдандії, Ірландії, Україні, на Балканах.
 Волинки — Селянські повстання 1929—1932 проти більшовицького режиму.
 Волинка Григорій Іванович — український філософ, заслужений діяч науки і техніки України.

Населені пункти

Волинка — село в у Люблінському воєводстві.

Волинка — присілок, Давлекановський район, Башкортостан

Волинка — село, Сосницький район, Чернігівська область